Список флагов муниципальных образований Хабаровского края Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Хабаровском крае насчитывалось 232 муниципальных образования — 2 городских округа, 17 муниципальных районов, 22 городских поселения и 191 сельское поселение.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги городских поселений

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Примечания 

Хабаровский